L'US Open féminin 2011 est l'édition 2011 de l'US Open qui se déroule au  à Philadelphie du  au . Laura Massaro gagne son  US Open, en battant Kasey Brown en finale.

Dotation et points 
En 2011, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Références

Liens externes

Voir aussi

Articles connexes 
 US Open
 US Open de squash masculin 2011
 Saison 2011 de la WSA

Féminin 2011
WSA World Series 2011
Sport aux États-Unis en septembre 2011
Sport en octobre 2011